Chiesa delle Stimmate – a Ferrara
 Chiesa delle Stimmate – a Parma
 Chiesa delle Stimmate – a Roma
 Chiesa delle Stimmate – a Verona